Чемпионат мира по корфболу 2007 — восьмой чемпионат мира по корфболу, проводимый под эгидой Международной Федерации Корфбола (англ. IKF), прошедший в Чехии в городе Брно с 1 по 10 ноября. В турнире приняли участие 16 национальных сборных. Всего было проведено 56 матчей. Восемь лучших команд получили право участвовать во Всемирных играх 2009.

Квалификация

Первый этап 
Команды поделены на четыре группы. Из каждой группы 2 лучшие команды выходят в группы E и F, где продолжают борьбу за 1-8 места, 2 худшие команды выходят в группы G и H, где разыгрывают 9-16 места.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй этап

1-8 места 
Две лучшие команды продолжили борьбу за чемпионский титул, две худшие разыграли 5-8-е места.

Группа E

Группа F

9-16 места 
Две лучшие команды продолжили борьбу за 9-12-е места, две худшие разыграли 13-16-е места.

Группа G

Группа H

Третий раунд

13-16 места 

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

9-12 места 

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

5-8 места 

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф чемпионата

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры чемпионаты

Итоговое распределение мест

Лучшие бомбардиры

Интересные факты 
 Единственный матч африканского отборочного турнира между сборными ЮАР и Зимбабве, завершившийся со счётом 33-6 в пользу южноафриканцев, стал первым корфбольным матчем в истории между двумя африканскими сборными
 Сперва чемпионат хотели провести в нескольких городах, а полуфиналы и финал в Праге, но затем было решено перенести весь чемпионат в Брно.
 Второй чемпионат мира подряд не меняется тройка призёров 1. 2. 3.
 На чемпионате участвовало 2 сборные дебютанта — команды России и Китая.
 В последний день турнира прошел финал европейского чемпионата «B» — Европейская Чаша 2007, где встретились победители восточного и западного дивизионов сборные Словакии и Уэльса.

См. также 
 Корфбол
 Чемпионат мира по корфболу

Источники

Ссылки 
 Международная федерация корфбола
 Федерация корфбола России
 Видео матчей, дневник чемпионата
 Официальный сайт чемпионата мира по корфболу 2007

Чемпионаты мира по корфболу
Спорт в Чехии в 2007 году
Чемпионаты мира в Чехии
Ноябрь 2007 года